Eqalulia bezeichnet:
 Eqalulia (Bucht, Amitsuarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalulia (Bucht, bei Niaqornaarsuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalulia (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Eqalulia (Fluss), Fluss im Distrikt Qasigiannguit, Grönland